Ernst Stocker peut désigner : 

 Ernst Stocker (1905-1976), peintre et sculpteur suisse, plus connu sous le pseudonyme de Coghuf ;
 Ernst Stocker (1955-), personnalité politique suisse.